Quirke ist der Familienname folgender Personen:

 Hella O’Cuire Quirke (* 1866, † nach 1917), deutsche Schriftstellerin
 Paul Quirke (* 1963), irischer Leichtathlet
 Pauline Quirke (* 1959), britische Schauspielerin
 Stephen Quirke, Ägyptologe
 Terence Thomas Quirke (1886–1947), US-amerikanischer Geologe